Тучино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тучино — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Тучино — деревня в Псковском районе Псковской области.